Wolfsberg kan syfta på:

 Wolfsberg (adelsätt) – en svensk adelsätt
 Wolfsberg (slott) – ett slott i Schweiz
 Vlčí hora, Lausitzer Bergland  – berg i Tjeckien
 Wolfsberg, Ilmenau – tidigare kommun i Thüringen i Tyskland
 Wolfsberg (distrikt), distrikt, Kärnten i Österrike
 Wolfsberg, Kärnten, stad i Kärnten i Österrike
 Slottet Wolfsberg (Kärnten) – ett slott i det österrikiska förbundslandet Kärnten
 Wolfsberg im Schwarzautal – en kommun i det österrikiska förbundslandet Steiermark

Se även
 Wolfsburg